Więcki ist ein polnischer Ortsname:
 Więcki (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wenzken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Więcki (Popów), Dorf im Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien